Велего́ж (Рождествено, Велегоши, Велеговши, Велегуж) — село в Заокском районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства входит в Бутиковский сельский округ Заокского района, в рамках организации местного самоуправления включается в Страховское сельское поселение.

Ранее входило в Покровскую волость, Алексинского уезда, Тульской губернии.

География 
Расположено недалеко от реки Оки, высоко над рекой, у края речной долины, которую окружает сосновый бор, на расстоянии 10 км от центрального посёлка Заокский и железнодорожной станции Тарусская, 120 км от Москвы.

Население

Этимология 
По легенде, название села Велегож произошло, когда эти места посетил царь Пётр I и воскликнул «Великое гоже!». Однако исторически более правильно вести происхождение названия Велегож от имени более древнего села Велеговши. С другой стороны, есть параллельное название на другом конце славянского мира, теперь уже на территории Германии — город Вольгаст, ранее славянский Wòłogòszcz.

История 
С конца XVII по конец XVIII веков село принадлежало князьям Трубецким. Далее перешло помещикам Мухановым, которые владели им до 1861 года, а после отмены в этом году крепостного права в их собственности осталось имение и часть земли. В декабре 1894 года жена действительного тайного советника Прасковья Алексеевна Муханова, по её духовному завещанию, передала село Екатерине Николаевне Всеволожской. В 1896 году имение было приобретено действительным статским советником А. Г. Барановым. По договору купли-продажи в число приобретаемого имения входило: "....с землями г. Тарусы и крестьян села Страхово и село Велегож с рекою Окою, господская усадьба, домом и прочими жилыми и нежилыми постройками, 4-е пашенных участка земли". Был составлен подробный план отделяющий собственность помещиков от земель крестьян. Управляла имением жена А.Г. Баранова — Александра Васильевна.

В списке населённых мест Тульской губернии за 1859 год владетельное село Велеговши при реке Оке находилось в 35 верстах от Алексина, в 10 верстах от Тарусы, имело православную церковь и 84 двора. Всего было 339 мужчин и 343 женщины.

В селе в 1915 году числилось 98 домов, где проживало 293 мужчины и 323 женщины. 

Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) село обстреливалось из орудий, несколько снарядов попали в церковь, но больших разрушений не принесли. По воспоминаниям старожилов в селе стояло немецкое подразделение в течение недели, у жителей был изъят весь скот, птица и сельскохозяйственная продукция, расстрелян один из жителей, препятствующий изъятию скота.

После революции 1917 года начался раздел помещичьей земли. На территории этих земели образовался колхоз, в состав которого вошли село Велегож, деревни Антоновка и Горки. колхоз просуществовал до 1990-Х годов.

Инфраструктура 
В Велегоже сосредоточено большое количество организаций предоставляющих услуги отдыха: санаторий-курорт «Велегож», турбаза «Велегож», дом отдыха «Октава», ДО «ТОЗ» (Тульского оружейного завода), ДО «Металлург», турбаза КМЗ, турбаза «Приокские зори», парк-отель «Миллениум», туристическая деревня «Плетёнка», база отдыха «Красная гора», семейный отель «Застава у Оки», коттеджный комплекс «Коттедж у Оки», турбаза и речной клуб «Кудеяр».  Неподалёку от храма, над святым источником с проточной родниковой водой, установлена часовня с раздельными купелями для мужчин и женщин. Вдоль реки Оки имеются несколько песчаных пляжей.

Село связано с районным центром Заокский и железнодорожной станцией Тарусская асфальтовой дорогой и рейсовым автобусом (7 раз ежедневно), в летнее время, по выходным и праздничным дням для туристов и отдыхающих организованы маршрутные рейсы из Тулы. В селе имеются магазины: продовольственный — 4, строительных материалов — 1, хозяйственный — 1. Работает почта (вторник, четверг, суббота). В отелях  «Миллениум» и «Плетёнка» имеются рестораны с открытым посещением для всех отдыхающих. Велегож является местом проведения туристических слётов, спортивных фестивалей и патриотических форумов проводимых различными благотворительными и иными организациями. Осенью традиционно проводится международный мотослёт байкеров «СамоГонщики» с проведением моторалли. Проводятся чемпионаты России по лыжам, кроссу и спортивному ориентированию.

Достопримечательности 
Одной из достопримечательностей Велегожа является церковь Рождества Богородицы, построенная в 1731 году — памятник архитектуры, объект исторического и культурного наследия государственного (общероссийского) значения (указ Президента РФ от 20 февраля 1995 года № 176).

Поблизости находится Дом-музей Поленова, церковь Живоначальной Троицы в селе Бёхово по проекту художника В.Д. Поленова, где и похоронен, музей-усадьба А.Т. Болотова <<Дворяниново>>, музей командира крейсера <<Варяг>> В.Ф. Руднева, заокский адвентистский университет, село Страхово.

Рядом с селом в 1977 году был создан памятник природы «Зелёная зона дома отдыха «Велегож».

В искусстве 
 Верные друзья — первоначально, речные съёмки кинофильма происходили в 1954 году на Оке в районе г. Таруса. В частности эпизод, когда от главных героев уплыл плот, снимался на речном острове, напротив села Велегож. По выходе кинофильмам на экран, для жителей села был организован коллективный просмотр.

См. также 
 Городище Велегож

Литература 
 М. Дунаев. Ф. Разумовский. В среднем течении Оки». Москва Изд. Искусство. 1982. Велегож. стр.15-159.

Ссылки 
 www.velegozh.ru Неофициальный информационный портал села Велегож 
 д.ф.н. М.М. Дунаев. ист. Ф.В. Разумовский. Велегож. Церковь Рождества Богородицы.  (из книги "В среднем течении Оки", Москва, "Искусство", 1982).
 Аэрофотосъёмка

Примечания 

Населённые пункты Заокского района